Чемпіонат Албанії 1975–1976 — 37-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1975—1976
Албанія
Албанія